Конкурс песни Евровидение 1969 — 14-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 29 марта 1969 года в Мадриде (Испания) на сцене Королевского театра. Четыре страны — Великобритания, Испания, Нидерланды и Франция, заняли первое место, и, поскольку в то время не было никаких правил, разрешающих ничью, все они были объявлены победителями.

Франция стала первой страной, победившей на Евровидении четыре раза. Рекорд установила певица Фрида Бокарра с песней «Un jour, un enfant» («День, ребёнок»). Третью победу Нидерландам принесла Ленни Кюр, исполнившая песню «De troubadour» («Трубадур»). Шотландская певица Лулу стала второй победительницей от Великобритании. Она исполнила песню «Boom Bang-a-Bang». Испания стала первой страной, выигравшей два конкурса подряд. Вторую победу хозяевам конкурса принесла певица Саломе с песней «Vivo cantando» («Живу поючи»).

Место проведения 

Мадри́д () — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества. Крупнейший экономический, политический и культурный центр страны.

Местом проведения конкурса 1969 года стал Королевский театр. За разработку рекламного материала для конкурса отвечал знаменитый художник-сюрреалист Сальвадор Дали.

Формат 
Впервые в истории конкурса на первом месте оказалось несколько песен. Поскольку в то время не было никаких правил, разрешающих ничью, этот год стал единственным без единоличного победителя. Набрав 18 баллов, победу разделили четыре страны, что создало проблему с распределением наград. Было решено вручить исполнительницам песен медали, которые были предназначены авторам. Некоторые страны, возмущённые ситуацией, решили бойкотировать конкурс 1970 года.

Участвующие страны 

Австрия отказалась от участия в конкурсе 1969 года, официально, потому что не было подходящего представителя; однако существует версия, что вещатель решил бойкотировать этот конкурс, так как он проходил во Франкистской Испании.

Двенадцатилетний Жан-Жак Бортолай, представлявший Монако, стал самым молодым участником конкурса на тот момент.

Вернувшиеся исполнители 
  — Луи Нефс (1967)
  — Сив Мальмквист (1960)
  — Ромуальд (1964)
  — Кирсти Спарбое (1965, 1967)
  — Симона де Оливейра (1965)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Миленко Прохаска
  — Аугусто Альгеро
  — Аугусто Альгеро
  — Эрве Руа
  — Ноэл Килехан
  — Эцио Леони
  — Джонни Харрис
  — Франс де Кок
  — Лалс Самуэльсон
  — Франсис Бэй
  — Генри Майер
  — Эйвинн Берг
  — Ганс Блюм
  — Франк Пурсель
  — Феррер Триндаде
  — Осси Рунне

Результаты

Голосование

Трансляция 
Результаты голосования от каждой страны объявляли:

  — Горданна Бонетти
  — ?
  — Рамон Ривера
  — ?
  — Джон Скехан
  — Майк Бонджорно
  — Колин Уорд-Льюис
  — Лео Неллисен
  — Эдвард Матц
  — Эжен Сенелль
  — Александр Бургер
  — Янка Поланьи
  — Ганс-Отто Грюнефельдт
  — Жан-Клод Массулье
  — Мариа Мануэла Фуртаду
  — Поппе Берг

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Примечания 

 
1969 год в музыке